

Persone
Alexandre Langlois – orientalista e traduttore francese
Chibly Langlois – cardinale e vescovo haitiano
Claude Langlois – artigiano francese
Henri Langlois – pioniere del restauro cinematografico francese
Hippolyte Langlois – generale francese
Jake Langlois – pallavolista statunitense
Jérôme-Martin Langlois – pittore francese
Miah-Marie Langlois – cestista canadese

Altro
Langlois – census-designated place dell'Oregon, Stati Uniti